Australiens håndboldlandshold er det australske landshold i håndbold for kvinder. De bliver reguleret af Australia Handball Federation, og deltager i internationale håndboldkonkurrencer. Holdet har i alt deltaget 8 gange ved verdensmesterskabet, hvor deres bedste resultate var en 23. plads i 1999 og 2003.

Resultater

VM 
 1999: 23.-plads
 2003: 20.-plads
 2005: 24.-plads
 2007: 24.-plads
 2009: 24.-plads
 2011: 24.-plads
 2013: 24.-plads
 2019: 24.-plads

Seneste trup 
Den seneste trup ved VM håndbold 2019 i Japan.

Cheftræner:  Heba Aly

Kilder 

Håndbold i Australien
Kvindehåndboldlandshold